Le elezioni per l'Assemblea dell'Irlanda del Nord del dicembre 2022 si sarebbero dovute tenere il 15 dicembre per eleggere i 90 membri dell'Assemblea legislativa. Tuttavia, a seguito dell'impossibilità di formare un esecutivo tali elezioni debbono ancora tenersi in data da definirsi, ma non oltre il 13 aprile 2023 e solo qualora l'attuale Assemblea legislativa non trovi l'accordo sulla formazione di un esecutivo sulla base delle precedenti elezioni in maggio 2022. Si tratterà della ottava elezione dall'istituzione dell'Assemblea nel 1998.

Contesto 
Le elezioni avvengono nel caso in cui i partiti dell'Assemblea non riescano a formare un esecutivo. A seguito delle elezioni per l'Assemblea dell'Irlanda del Nord tenutesi precedentemente, il 5 maggio 2022, il Partito Unionista Democratico (DUP) si è rifiutato di concordarsi per la nomina del Presidente dell'Assemblea, impedendo la formazione di un esecutivo. Chris Heaton-Harris, il Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, ha confermato l'obbligo legale di indire nuove elezioni nel caso in cui un esecutivo non si fosse formato entro la data del 27 ottobre 2022. Non è stato formato alcun esecutivo entro tale data, ma Heaton-Harris posticipò tale eventualità indicendo nuove elezioni e conseguentemente ponendo una nuova data di scadenza per la formazione dell'esecutivo per l'8 dicembre 2022, con l'opzione di una ulteriore estensione di 6 settimane oltre tale data. Qualora nessun esecutivo venga formato, sarà necessario indire nuove elezioni entro il 13 aprile 2023. 

La Sezione 7 del Northern Ireland (Miscellaneous Provisions) Act del 2014 chiarisce che le elezioni si terranno il primo giovedì del mese di maggio del quinto anno solare successivo all'anno in cui il suo predecessore è stato eletto, che dovrebbe dunque essere il 6 maggio 2027. Tuttavia, ci sono svariate circostanze in cui l'Assemblea può essere sciolta prima della data prevista in virtù della sezione 31.1 del Northern Ireland Act 1998.

Le elezioni, inizialmente previste per dicembre 2022, si sarebbero tenute sei mesi dopo le ultime, a causa di disaccordi mossi dal Partito Unionista Democratico (DUP) contro il governo centrale nei confronti dell’irrisolto Protocollo sull'Irlanda del Nord (circa gli accordi commerciali post-Brexit) e per via dell’inaspettata vittoria alle scorse elezioni del partito Sinn Féin, tendenzialmente nazionalista. Poiché infatti, in Irlanda del Nord, in virtù dell’Accordo del Venerdì Santo, l’esecutivo deve obbligatoriamente essere presieduto dai leader dei due partiti vincitori alle elezioni legislative e formato da membri di quest’ultimi (in questo caso DUP e Sinn Féin), gli unionisti, arrivati secondi, dopo aver ritardato e bloccato il processo, hanno, infine, fatto collassare i colloqui, obbligando così l’Assemblea a nuove elezioni.

Il 28 settembre 2022, il Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris ha affermato che egli avesse l'obbligo legale di indire elezioni anticipate per il 28 ottobre qualora un governo non fosse stato formato entro tale data, elezioni che si sarebbero probabilmente tenute non più tardi di gennaio 2023. Il leader di Sinn Féin, Michelle O'Neill ha espresso la propria contrarietà a tali elezioni: "Le persone hanno parlato, e le persone hanno chiesto per un esecutivo funzionante, ci hanno chiesto di mettere in moto le politiche." Sia il Primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, che il Tánaiste irlandese (l'equivalente del Vice-Primo ministro della Repubblica d'Irlanda), Leo Varadkar, hanno espresso la necessità che il DUP concorda sulla formazione di un governo.

I partiti si sono incontrati il 27 ottobre 2022 senza però riuscire a trovare un accordo per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, nonostante fosse il quarto tentativo, e di conseguenza non venne formato alcun governo per l'iniziale termine. L'indomani, il 28 ottobre, Heaton-Harris ha espresso il proprio disappunto per la mancata formazione di un Esecutivo e ha riconosciuto il proprio dovere legale di indire elezioni, ma ha rimandato immediatamente la convocazione. Il Funzionario elettorale capo ha affermato che la data delle elezioni sarebbe potuta coincidere con il 15 dicembre 2022. La data ultima entro cui tali elezioni si potrebbero tenere durante l'attuale legislatura vigente è il 19 gennaio 2023.

Il 29 ottobre, Heaton-Harris ha rimandato l'indizione delle elezioni. Claire Hanna, membro del Parlamento per il Partito Social Democratico e Laburista (SLDP) ha reagito alla notizia affermando che delle elezioni fossero a quel punto "meno probabili". Heaton-Harris ha tenuto un altro giro di confronti con i partiti politici nel 1° novembre, nel mezzo di speculazioni secondo cui il governo britannico potesse approvare degli strumenti legislativi per rimandare la necessità di nuove elezioni. Tuttavia, il Sottosegretario di Stato dell'Irlanda del Nord, Steve Baker ha affermato il 2 novembre 2022 che Heaton-Harris avrebbe confermato in breve tempo la data delle prossime elezioni dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord come previsto dalla legge."

Il 4 novembre 2022, Heaton-Harris ha affermato che delle elezioni si sarebbero tenute a dicembre. Il 9 novembre egli ha affermato che avrebbe introdotto delle misure legislative per estendere il termine per la formazione di un nuovo esecutivo all'8 dicembre 2022, con l'opzione per un ulteriore estensione di 6 settimane. Ciò significa che l'ultima data possibile per le elezioni, qualora non venga formato un esecutivo, coincide col 13 aprile 2023. La legislazione necessaria è stata approvata dal Parlamento il 6 dicembre 2022.

Risultati

Note

Elezioni in Irlanda del Nord
Elezioni in Europa del 2022